Аројо дел Запоте има више значења:

 Аројо дел Запоте (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Аројо дел Запоте (Санта Марија Колотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику